Table des caractères Unicode U+16800 à U+16A3F.

Bamoun (ou bamoum, shü-mom) – supplément (Unicode 6.0) 
Caractères utilisés pour les différentes variantes historiques de l’écriture bamoun (ou bamoum, shü-mom) :
 lettres logographiques de la phase A (U+16800 à U+16856) ;
 lettres logographiques de la phase B (U+16857 à U+1688E) ;
 la lettre parum (U+16872) est également utilisée comme la lettre nsèn dans les phases C à E ;
 lettres logographiques de la phase C (U+1688F à U+168F0) ;
 la lettre ndam (U+168D7) est également utilisée comme la lettre pèn dans la phase D ;
 lettres logographiques de la phase D (U+168F1 à U+16965) ;
 la lettre wuen (U+168FB) est également utilisée comme la lettre ti dans les phases E et F ;
 la lettre ngkùe’ (U+16929) est également utilisée comme la lettre faame « 8 » dans les phase F ;
 la lettre lèt (U+16930) est également utilisée comme la lettre lé dans les phases E et F ;
 la lettre nggaam  (U+16931) est également utilisée comme la lettre mu dans les phases E et F ;
 la lettre méé (U+16950) est également utilisée comme la lettre mè’ dans la phase E ;
 la lettre mbaa sèpt (U+16963)  est également utilisée après U+16985 comme la lettre samba « 7 » dans les phases A à D ;
 la lettre faa (U+16965) est également utilisée avant U+169B8 comme la lettre faame « 8 » dans les phases A à D ;
 lettres logographiques et syllabiques de la phase E (alphabet rii nyi mfù men, U+16966 à U+16A02) ;
 la lettre ndap (U+16966) est également utilisée comme la lettre i dans la phase F ;
 lettres syllabiques de la phase F (U+16A03 à U+16A38).

Table des caractères

Voir aussi

Liens externes 
   Bamum Supplement, tableau sur le site Unicode.
   Supplément bamoum, tableau sur le site Unicode.

Articles connexes 
 Écriture bamoun
 Bamoun (langue)
 Bamouns (groupe ethnique)
 Table des caractères Unicode (16000-16FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

01680